Лойтене́ггер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лойтенеггер, Бригитта — швейцарская кёрлингистка.
 Лойтенеггер, Карин (род. 1962) — швейцарская кёрлингистка.
 Лойтенеггер, Ханс (род. 1940) — швейцарский бобслеист, чемпион зимних Олимпийских игр 1972.